Anna Rostkowska (née en 1980), athlète polonaise, spécialiste du 800 m ;
 Joanna Kluzik-Rostkowska (née en 1963), femme politique polonaise ;
 Joséphine Rostkowska (1784-1896), aide-chirurgien dans l'armée polonaise ;
 Maria Papa Rostkowska (1923-2008), artiste sculptrice d'origine polonaise naturalisée italienne.

Patronyme polonais